

Diritto 
 Processo – sequenza di atti giuridici teso a tutelare posizioni giuridiche soggettive

Economia 
 Processo aziendale – insieme di attività interrelate, svolte all'interno dell'azienda, che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto finale a valore aggiunto, destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda

Filosofia 
 Filosofia del processo – branca della filosofia che identifica la realtà metafisica nel cambiamento e nel dinamismo, tenendo quindi nella massima considerazione la realtà ineliminabile del tempo

Informatica 
 Processo – in informatica, entità utilizzata dal sistema operativo per rappresentare una specifica esecuzione di un programma

Tecnica industriale 
 Processo di produzione industriale – nell'ingegneria della produzione, procedimento attraverso cui avviene la trasformazione di una materia grezza o di un pezzo da lavorare, tramite utensili o fluidi attivi, in semilavorato o prodotto finito
 Processo chimico-fisico – in ingegneria chimica, insieme di più operazioni unitarie, nell'ambito delle quali si manifestano scambi di materia, di calore, e/o di quantità di moto, al fine di modificare le proprietà chimico-fisiche dei materiali che si vuole trattare

Persone 
 Processo – martire cristiano del I secolo

Pagine correlate 
Il processo (disambigua)
Process

Altri progetti